Matrice může být:
 forma s negativním tvarem výrobku sloužící k tváření materiálu, rozmnožování apod. (dle ASC)
 spodní část lisovacího nástroje, lisovnice (opak patrice) (dle ASC)
 v polygrafii: kovová forma k odlévání písmen (dle ASC)
 v biologii: hotová, již existující makromolekula sloužící jako předloha při biosyntéze makromolekuly nové (dle ASC)
 text, kresba [aj.] na podkladu určené ke kopírování (dle ASC), rozmnožování
 tisková deska, tisková forma (viz např. čl. Litografie)
 matrice vláknových kompozitů
 synonymum pro matrix

Literatura 
Akademický slovník cizích slov. Kol. autorů pod ved. Věry Petráčkové a Jiřího Krause. Praha: Academia, 1997, s. 484. ISBN 80-200-0607-9.